Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2017 fanden vom 2. bis 8. April 2017 in Split, Kroatien statt. Es waren die 96. Europameisterschaften der Männer und die 30. Europameisterschaften der Frauen.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Ergebnisse auf www.ewfed.com

2017
Gewichtheben
Sportveranstaltung in Split
Gewichtheben (Kroatien)